Список видів роду Цмин:

Список, який містить 506 визнаних видів роду Цмин (Helichrysum), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

Визнані види

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Helichrysum на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Helichrysum на сайті «International Plant Names Index» 
 Helichrysum на сайті «Plantsystematics» 
 http://www.bgci.org/plant_search.php?page=1&ftrFamily=&ftrRedList=&ftrGenus=Helichrysum&ftrRedList1997=&ftrSpecies=&ftrEpithet=&ftrGardenID=&ftrPagerLimit=100&ftrCWR=&ftrMedicinal=&ftrGTC=&action=Find#results  
 Список видів роду Helichrysum на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN)  
 http://www.pgrforum.org/cwris/cwris.asp?fact=540363 

 
Цмин
Цмин